Písař, Pisar oder Pisár ist der Familienname folgender Personen:

 Bartoš Písař (1470–1535), tschechischer Chronist
 Ľuboš Pisár (* 1981), slowakischer Eishockeyspieler
 Samuel Pisar (1929–2015), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Autor und Holocaustüberlebender